Матео Гастон Карро Гаиса (; родился 27 октября 1994 года, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Альбенга 1928».

Клубная карьера 
Карро — воспитанник клуба столичного «Феникса». 8 октября 2011 года в матче против «Пеньроля» он дебютировал в уругвайской Примере. В начале 2013 года Матео на правах аренды перешёл в «Бостон Ривер». Летом он вернулся в «Феникс». 16 мая 2015 в поединке против «Рентистаса» Карро забил свой первый гол за столичную команду.

В начале 2016 года Карро перешёл в «Хувентуд Лас-Пьедрас». 21 февраля в матче против столичного «Ливерпуля» он дебютировал за новую команду.

В начале 2017 года Матео присоединился к «Депортиво Мальдонадо». 22 апреля в матче против «Серрито» он дебютировал в уругвайской Сегунде.

В сезоне 2018/2019 выступает за клуб Эччеленцы Лигурии «Альбенга 1928».

Примечания

Ссылки 
 
 Gainza Mateo Carro - TuttoCalciatori.Net
 Ficha en BDFA
 Ficha en Tenfield Digital

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Игроки ФК «Бостон Ривер»
Игроки ФК «Хувентуд»
Игроки ФК «Депортиво Мальдонадо»